Igor Vitaliévitch Simutenkov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur russe qui joue au poste d'attaquant.

Biographie 

Igor Simutenkov fut désigné meilleur joueur russe de l'année en 1994.

Sélection nationale 
 20 sélections et 9 buts en équipe de Russie entre 1994 et 1998
 Participation à l'Euro 1996

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Moscou
Footballeur international russe
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur de l'AC Reggiana
Joueur du Bologne FC 1909
Joueur du CD Tenerife
Joueur du Sporting de Kansas City
Joueur du FK Rubin Kazan
Naissance en avril 1973
Naissance en RSFS de Russie